

Населені пункти та їхні частини
 Міколаєвиці — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Міколаєвиці — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Міколаєвиці — село в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Міколаєвиці — село в гміні Неханово Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Міколаєвиці — частина села Маґдаленув у гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства

Примітки